Борут Семлер (; 25 февраля 1985, Мурска-Собота, СФРЮ) — словенский футболист, полузащитник клуба «Фельдбах».

Клубная карьера 
Выступал за юношеские команды «Муры», «Вартекса» и «Баварии». В 2004 году заключил первый профессиональный контракт с «Баварией II». В составе немецкого клуба отыграл 4 сезона и забил 10 мячей в 48 матчах. 18 января 2007 года Семлер перешёл в хорватский «Вартекс». За новый клуб Семлер отыграл два сезона и забил четыре мяча в 25 матчах. В 2008 году вернулся в Словению, где провёл один год, выступая за «Домжале». В августе 2008 года перешёл в «Драву», в составе которой провёл 27 матчей и забил 7 мячей. 27 февраля 2010 года Борут подписал однолетний контракт с российским клубом «Мордовия». В новом клубе игрок дебютировал 27 марта в матче против «Урала» (0:1). Первый гол за «Мордовию» Борут забил 24 мая в матче против «Ротора», положив начало разгрома клуба из Волгограда (6:0).

В 2011 году играл за казахстанский «Кайсар».

С 2012 года игрок клуба «Акжайык». По окончании сезона стало известно, что Борут сезон 2013 проведёт в стане чемпионов Казахстана — в карагандинском «Шахтёре».

Международная карьера 
В сборной Словении дебютировал 18 августа 2004 года в домашнем матче против сборной Сербии и Черногории, выйдя на замену в самом конце матча. Всего за сборную провёл 7 игр.

Достижения

Командные 
«Бавария II»
 Победитель региональной лиги «Юг»: 2003/04
 Чемпион Германии среди юниоров (2): 2002, 2004

«Домжале»
 Чемпион Словении: 2007/08

«Шахтёр» (Караганда)
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2013

«Кайсар»
 Победитель Первой лиги Казахстана: 2013

Личные 
 Лучший футболист-легионер Первой лиги Казахстана: 2013
 Лучший полузащитник Первой лиги Казахстана: 2013
 В списке 22 лучших футболистов Первой лиги Казахстана (1): № 1 (2013)

Статистика

Клубная

Сборная

Матчи и голы за сборную

Сводная статистика игр/голов за сборную

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на сайте ФСС
 Профиль на сайте истории ФК «Шахтёр» Караганда
 Bil je mladi dragulj Bayerna, zdaj v Ljubjani prodaja kekse

Футболисты Словении
Игроки сборной Словении по футболу
Игроки ФК «Вараждин»
Игроки ФК «Домжале»
Игроки ФК «Драва»
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Акжайык»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Бавария II»
Игроки ФК «Спартак» Семей